Thomas Moore (1779–1852) ír költő, író
Thomas Moore (1821–1887) brit botanikus
Thomas Moore (1920–2021) brit katonatiszt, aki a 100. születésnapja előtti koronavírus-járvány elleni adománygyűjtésével lett világhírű
Thomas Moore (1940) amerikai spirituális író, „A lélek rejtelmei” (Care of the Soul) és más népszerű spirituális könyv szerzője, a New York Timesban publikál

Hasonló 
Thomas Sturge Moore (1870–1944) angol költő, szerző és művész
Thomas More néven született Morus Tamás (1478–1535) szentté avatott angol jogász, író, költő, államférfi, vértanú